Tubaconcert (Aho), tubaconcert van Kalevi Aho
Tubaconcert (Holmboe), tubaconcert van Vagn Holmboe